Санта Хулијана има више значења:

 Санта Хулијана, Мирамонтес (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Хулијана (Тадзиу), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику